Сан Мартин дел Наранхо има више значења:

 Сан Мартин дел Наранхо (Чурумуко), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Мартин дел Наранхо (Куајука де Андраде), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику